Het WTA-tennistoernooi van Seoel (officieel Korea Open) van 2019 vond plaats van 16 tot en met 22 september 2019 in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel. Het was de zestiende editie van het toer­nooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Kiki Bertens was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Griekse Maria Sakkari had zich kort voor aanvang van het toernooi afgemeld wegens een polsblessure.

Het derde reekshoofd, Karolína Muchová uit Tsjechië, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als vierde geplaatste Poolse Magda Linette in twee sets. Muchová wist voor het eerst in haar loop­baan een WTA-toer­nooi op haar naam te schrij­ven. Zij won US$ 43.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren vier Belgische deelneemsters:
 Kirsten Flipkens wist het zevende reekshoofd Margarita Gasparjan uit te schakelen, en bereikte daarmee de kwartfinale – daar moest zij de duimen leggen voor Magda Linette.
 Ysaline Bonaventure bereikte de tweede ronde.
 Alison Van Uytvanck werd al in haar openingspartij verslagen door de latere winnares.
 Greet Minnen had zich via het kwalificatietoernooi verzekerd van een plek in de hoofdtabel – daar kon zij na haar eerste optreden huiswaarts keren.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelverdedigsters Choi Ji-hee en Han Na-lae kregen een walk-over voor de eerste ronde, door verstek van hun tegenstandsters, maar verloren aanstonds hun tweede­ronde­partij.

Het eerste reekshoofd, Kirsten Flipkens (België) en Jeļena Ostapenko (Letland), strandde al in de eerste ronde.

Het ongeplaatste duo Lara Arruabarrena en Tatjana Maria won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het eveneens ongeplaatste koppel Hayley Carter en Luisa Stefani in de match-tiebreak, met een tiebreak in de eerste set. Het was hun tweede geza­men­lijke titel. De Spaanse Arruabarrena had daar­naast zeven eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Duitse Maria twee.

Het Belgisch koppel Greet Minnen en Alison Van Uytvanck bereikte de tweede ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspel
 Dubbelspel

 Toernooischema ITF

Seoel 2019
Seoel